Milgram peut se référer à :

 Stanley Milgram, psychologue américain, célèbre pour l'expérience qui porte son nom (ci-dessous)
Expérience de Milgram et Variantes de l'expérience de Milgram
 Arthur Milgram, mathématicien américain
 Théorème de Lax-Milgram

Homonymie de patronyme